Alexandre Libert – cestista belga
 Anne Libert – attrice belga
 Reginaldus Libert – compositore francese